Shah Rokh peut désigner :
 Chahrokh ou Shahrokh (1377-1447), le plus jeune des quatre fils de Tamerlan, qui monte sur le trône des Timourides en 1409.
 Chahrokh Chah ou Shâhrokh (1734-1796), petit-fils du fondateur de la dynastie iranienne d’origine turcoman des Afcharides, et gouverneur du Khorassan.